Украинский бульвар (Москва)
 Украинский бульвар (Чита)